Der Skisprung-Continental-Cup 2016/17 war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Continental Cup bestand aus Wettbewerben für Herren und für Damen, die zwischen Juli 2016 und März 2017 in Europa, Asien und Nordamerika ausgetragen wurden.

Teilnehmende Nationen

Herren 
Es nahmen Springer aus 24 Nationen am Continental Cup der Männer teil.

Frauen 
Es nahmen Springerinnen aus 22 Nationen am Continental Cup der Frauen teil.

Herren Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Herren Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Gesamtwertung

Herren

Damen

Siehe auch 
 Skisprung-Grand-Prix 2016
 Skisprung-Weltcup 2016/17

Weblinks 
Continental Cup Herren

Continental Cup Damen

2016/17
Wintersport-Continental-Cup 2016/17